Мишкин-Ёль:

 Мишкин-Ёль — река в Республике Коми.
 Мишкин-Ёль — посёлок в Троицко-Печорском районе Республики Коми.